Los siguientes cursos fluviales llevan el nombre de Río Ferreira:

 Río Ferreira, afluente del río Miño (España).
 Río Ferreira, afluente del río Sousa (Portugal).